La palabra Swordfish significa pez espada en inglés, y puede referirse a:

Fairey Swordfish, un avión torpedero británico utilizado en la Segunda Guerra Mundial.
Swordfish, una película dirigida por Dominic Sena.
swordfish, un gran pez perciforme de la familia Xiphiidae, muy valorado en la pesca deportiva extrema.
swordfish, un pez de la familia de los pecílidos en el orden de los ciprinodontiformes muy usual en acuarios de agua dulce.